

Sigle
 The Zeitgeist Movement – Movimento Zeitgeist, organizzazione a difesa della sostenibilità

Codici 
 TZM – Codice aeroportuale IATA dell'Aeropuerto Nacional Cupul, a Tizimín, nello Yucatán
 tzm – codice ISO 639-3 della lingua tamazight del medio Atlante